Первый дивизион 1930/1931 — 31-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 5 октября 1930 года и закончился 3 мая 1931 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1930/1931
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1930 году
1931 год в Бельгии